Per a l'idioma, vegeu Wu (llengua)
 Per a l'estat dels Tres Regnes ocupant el sud-est de la Xina moderna, vegeu Wu Oriental
 Per a l'estat de Primaveres i Tardors, vegeu Wu (estat)
 Per als estats de les Cinc dinasties i Deu regnes, vegeu Wu (Deu Regnes) i Wuyue
 Per al riu de la Xina, vegeu Wu (riu)
 Per a la universitat, vegeu Universitat Soochow

 Wu Zetian (624 – 705), regent i emperadriu 
 Wu de Qin
 Wu Han
 Wu Ming
 Wenjun Wu (1919-2017), matemàtic